Mistrzostwa czterech kontynentów w łyżwiarstwie figurowym 2009 – 11. edycja zawodów rangi mistrzowskiej dla łyżwiarzy figurowych z Azji, Afryki, Ameryki oraz Australii i Oceanii. Mistrzostwa odbywały się od 2 do 8 lutego 2009 roku w hali Pacific Coliseum w Vancouver.

Kwalifikacje 
W zawodach mogli wziąć udział reprezentanci czterech kontynentów: Azji, Afryki, Ameryki oraz Australii i Oceanii, którzy przed dniem 1 lipca 2008 roku ukończyli 15 rok życia. W odróżnieniu od innych zawodów rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym, podczas mistrzostw czterech kontynentów każdy kraj może wystawić 3 reprezentantów w każdej konkurencji, niezależnie od wyników osiągniętych przed rokiem.

Terminarz 
 4 lutego – taniec obowiązkowy, program krótki par sportowych, program krótki solistek
 5 lutego – taniec oryginalny, program dowolny par sportowych, program krótki solistów
 6 lutego – taniec dowolny, program dowolny solistek
 7 lutego – program dowolny solistów, bankiet
 8 lutego – pokaz mistrzów

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2009
2009 w łyżwiarstwie figurowym
2009 w Kanadzie